Блу — фамилия. Известные носители:

 Блу, Дэвид (род. 1981) — американский актёр.
 Блу, Каллум (р.1977) — английский актёр.
 Блу, Мик (род. 1976) — австрийский порноактёр и режиссёр.
 Блу, Хорас (1878—1957) — валлийский футболист.

См. также
 Блю
 Blue